Па́ундер () — фамилия. Известные носители:

 Паундер, Си Си Эйч (род. 1952) — американская актриса.
 Паундер, Шерил (род. 1976) — канадская хоккеистка.